Офтальмозаврові (Ophthalmosauridae) — родина іхтіозаврів, що існувала від середньої юри до середньої крейди (171-93 млн років тому). Родина включає останнього спільного предка Arthropterygius chrisorum та Ophthalmosaurus icenicus і всіх його нащадків.

Скам'янілості 
Викопні рештки офтальмозаврових знайдено на всіх континентах. Найдавнішим представником родини є Mollesaurus periallus з Аргентини.

Класифікація 
 Родина Ophthalmosauridae Appleby, 1956
 Arthropterygius Maxwell, 2010
 Gengasaurus Parapella et al., 2016
 Keilhauia Delsett et al., 2017
 Muiscasaurus Maxwell et al., 2015
 Nannopterygius von Huene, 1922
 Thalassodraco Jacobs & D.M. Martill, 2020
 Підродина Ophthalmosaurinae Baur, 1887
 Acamptonectes Fischer et al., 2012
 Cryopterygius Druckenmiller et al., 2012
 Janusaurus Roberts et al., 2014
 Leninia Fischer et al., 2013
 Mollesaurus Fernandez, 1999
 Ophthalmosaurus Seeley, 1874
 Palvennia Druckenmiller et al., 2012
 Paraophthalmosaurus Arkhangelsky, 1997
 Undorosaurus Efimov, 1999
 Підродина Platypterygiinae Arkhangelsky, 2001
 Aegirosaurus Bardet and Fernandez, 2000
 Athabascasaurus Druckenmiller and Maxwell, 2010
 Brachypterygius von Huene, 1922
 Caypullisaurus Fernández, 1997
 Grendelius (=Otschevia) McGowan, 1976
 Maiaspondylus Maxwell and Caldwell, 2006
 Pervushovisaurus Arkhangelsky, 1998
 Platypterygius von Huene, 1922
 Simbirskiasaurus Otschev and Efimov, 1985
 Sisteronia Fischer et al., 2014
 Sveltonectes Fischer et al., 2011

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує еволюційні зв'язки за Fischer et al. 2012.

Примітки 

Іхтіозаври
Вимерлі родини плазунів
Плазуни юрського періоду
Плазуни крейдового періоду